«No somos ángeles» (o variantes) puede referirse a:
Cine
 No somos ángeles ("We're No Angels") (1955), película dirigida por Michael Curtiz.
 No somos ángeles ("We're No Angels") (1989), película dirigida por Neil Jordan.
 No somos ángeles ("Mi nismo andjeli") (1992), película dirigida por Srdjan Dragojevic.
 Nosotros no somos ángeles ("Noi non siamo angeli") (1975), película dirigida por Gianfranco Parolini.
Televisión
 No somos ángeles (2012), programa de TV de Paraguay.
 C.L.A. No somos ángeles (2007), serie de TV de España.
Música
 No soy un ángel (2002), álbum de Natalia Rodríguez.